Robert Herrick kan syfta på:

* Robert Herrick (1591–1674), engelsk poet
 Robert Herrick (1868–1938), amerikansk romanförfattare